Omega Scorpii är en Bayer-beteckning som kan anspela på någon av följande stjärnor:

 Omega1 Scorpii
 Omega2 Scorpii